Сумон Тоолайлыг — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Монгун-Тайгинском кожууне Тывы Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Тоолайлыг.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Монгун-Тайгинского кожууна
Сельские поселения Тывы